Semjonovka (Kastorenka) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Semjonovka (Konysjovka) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Semjonovka (selsovjet Lebjazjenski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Semjonovka (selsovjet Sjtjetinski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Semjonovka (Lgov) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Semjonovka (Obojan) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Semjonovka (Sjtsjigry) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Semjonovka (Soedzja) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Semjonovka (Pskov) - dorp in de Russische oblast Pskov
 Semjonovka - de oude naam van de stad Arsenjev in de Russische kraj Primorje